Jukebox — 
 Jukebox — класс портативных цифровых проигрывателей
 Jukebox — альбом певицы Cat Power
 Jukebox — музыкальная группа
 Jukebox — американский продюсер
  — альбом Джамааладэна Такумы, номинированный на «Грэмми» в 1989 году.
 Jukebox — название песни певицы Луны

Примечания